Лукта:
 Лукта (река) — река, протекающая через город Лукта в Варминско-Мазурском воеводстве Польши, является основным притоком реки Моронг.
 Лукта (гмина) — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Острудский повят, Варминско-Мазурское воеводство.